B7 може значити:

 B7 — формат паперу.
 Volkswagen Passat B7
 Вітамін B7 — біотин.